Romfördraget eller Romfördragen kan syfta på:

 Romfördragen – två fördrag som ledde till grundandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, varav det ena är känt som enbart Romfördraget.
 Romfördraget (1924) – ett fördrag mellan Italien och Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike.
 Romfördraget (1941) – ett fördrag mellan Italien och Oberoende staten Kroatien.